Leningrad peut désigner :
 le nom donné à Saint-Pétersbourg, en Russie, entre 1924 et 1991 ;
 l'Oblast de Léningrad
 un groupe de rock russe ;
 la septième symphonie de Dmitri Chostakovitch ;
 le , croiseur porte-hélicoptères de la  de la Marine soviétique.
 l'astéroïde (2046) Léningrad